

Toponyme 

 Auteuil, ancienne commune française du département de la Seine, divisée en 1860 entre Paris et Boulogne-Billancourt. La partie annexée à Paris est devenue le quartier d'Auteuil dans le 16 arrondissement. Elle a donné son nom à :
 l'hippodrome d'Auteuil
 l'église d'Auteuil
 la Porte d'Auteuil
 la station de métro Église d'Auteuil
 le cimetière d'Auteuil
 Un central téléphonique parisien
 La fondation Apprentis d'Auteuil (anciennement dénommée les Orphelins apprentis d'Auteuil)
 Auteuil, commune française de l'Oise ;
 Auteuil, commune française des Yvelines.
 Auteuil, quartier de Laval, Québec

Patronyme 

 Aurore Auteuil, née en 1981, actrice française, fille de Daniel Auteuil.
 Daniel Auteuil, né en 1950, comédien de théâtre et de cinéma français.

Voir aussi 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français